Sezon 1987 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty piąty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Petr Bold i drużyna ZSRR, a wśród samochodów wyścigowych Toomas Napa i drużyna ZSRR.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1987
1987 w sportach motorowych